Американський дует The White Stripes видав шість студійних альбомів, два концертні альбоми, чотири відео-альбоми, один міні-альбом, двадцять вісім синглів, та п'ятнадцять музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Відео альбоми

Міні-альбоми

Сингли

Музичні відео

Уточнення 

 A  «Hand Springs» було видано як спільний альбом разом з «Cedar Point '76» від The Dirtbombs.
 B  «Fell in Love with a Girl» не потрапив у Billboard Hot 100, але зайняв 21 розицію у чарті Bubbling Under Hot 100 Singles, який є 25-пісним розширенням на Hot 100.
 C  «My Doorbell» не потрапив у Billboard Hot 100, але зайняв 16 розицію у чарті Bubbling Under Hot 100 Singles, який є 25-пісним розширенням на Hot 100.

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт
 The White Stripes  на AllMusic
 

The White Stripes